Marnie – romanzo bestseller di Winston Graham (1961)
 Marnie – film di Alfred Hitchcock (1964) dal romanzo omonimo